Mening, opvatting
levensvisie of levensbeschouwing
Visie (bedrijfsleven), het langetermijnperspectief van een organisatie

Als eigennaam kan het verwijzen naar:
Visie (Vlaams weekblad), een weekblad van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen
het programmablad van de Evangelische Omroep (zie aldaar)